

Patronymie

 André Poullain (1885-?), ancien footballeur français ;
 Christophe Poullain, journaliste français de télévision ;
 Edmond-Marie Poullain (1878-1951), magistrat et peintre français ;
 Fabrice Poullain (1962- ), ancien footballeur français.
 Valérand Poullain (mort en 1557), pasteur calviniste français.

Nom composé
 Auguste-Marie Poullain-Duparc (1701-1782) est un littérateur français.
 François Poullain de La Barre (1647-1725) est un écrivain, philosophe cartésien et féministe français.
 Germain-François Poullain de Saint-Foix (1698-1776) est un écrivain et dramaturge français.
 Joseph Clément Poullain de Grandprey (1744-1826) est un avocat et homme politique français.
Patronyme français